33-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил в трёх городах Польши в 2011 году. В финальной стадии принимали участие 16 национальных сборных. По результатам соревнований прошёл отбор на летних Олимпийские игры 2012 в Лондоне.

Стадионы

Квалификация

Квалификационный раунд 
Занявшие 1-е и 2-е места в своих группах проходят на чемпионат Европы, остальные проходят в дополнительный квалификационный раунд, откуда ещё одна сборная квалифицируется на чемпионат.

Дополнительный квалификационный раунд 
Занявшие первые места в своих группах команды выходят в финал раунда. Ими оказались Венгрия и Германия, и по результатам матчей между ними Германия была квалифицирована на чемпионат.

Участники

Качественный состав участников чемпионата Европы 

 * — Санчо Лайттл сыграла в сезоне 2011 ВНБА 3 игры за «Атланту Дрим»

Результаты 
Время начала указано местное (UTC+2).

Первый раунд

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Второй раунд

Группа E

Группа F

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Классификация

Матчи за 5—8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Итоговое положение

Призёры

Статистические лидеры

За турнир

За игру

Символическая сборная турнира 
  Эва Витечкова,  Неврие Йылмаз,  Мария Степанова,  Сандра Мандир,  Елена Данилочкина

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2011 — дивизион B
 Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2011 — дивизион C

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2011 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в Польше
Июнь 2011 года
Июль 2011 года
Спорт в Польше в 2011 году
Международные соревнования по баскетболу в Польше
Чемпионаты Европы в 2011 году
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2011